Малинск () — село, центр Малинского сельского совета Березновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1700 человек. Почтовый индекс — 34610. Телефонный код — 8–03653. Код КОАТУУ — 5620486201.

Местный совет 
34610, Ровненская обл., Березновский р-н, с. Малинск, ул. Центральная, 72.

Ссылки 
 Малинск на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Березновского района